El nombre de deer park o Deer Park puede referirse a:
 Una extensión de tierras privadas, utilizada por la nobleza británica para la caza de ciervos.

En geografía

Australia

Deer Park (Victoria), un suburbio de Melbourne, ubicado dentro de Brimbank City.

Canadá

Deer Park (Toronto), un barrio de dicha localidad de Ontario.

Estados Unidos

 Deer Park (Alabama)
 Deer Park (California)
 Deer Park (Florida)
 Deer Park (Illinois)
 Deer Park (Louisville), un barrio de dicha localidad de Kentucky.
 Deer Park (Maryland)
 Municipio de Deer Park (Minnesota)
 Deer Park (Nueva York)
 Deer Park (Ohio)
 Deer Park (Texas)
 Deer Park (Washington)
 Deer Park (Wisconsin)